Гран-при Монако 1965 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1965 года. Автогонки прошли 30 мая 1965 года на трассе Монте-Карло.

Гонщики команды «Лотус» и гонщик «Брэбема» Дэн Герни в этот уик-энд принимали участие в проходившей в США гонке «Инди-500» и в Гран-при участия не принимали. Пол Хокинс сменил свой «Брэбем», на котором он выступал на этапе в ЮАР, на «Лотус» старой модели. Место Герни в «Брэбеме» занял дебютант Формулы-1 Денни Халм. Стартовое поле было дополнено несколькими частниками на «Лотусах» и двумя автомобилями заводской команды «Хонда», пропустившей первый этап чемпионата.

На старте Грэм Хилл сумел сохранить первое место, тогда как Стюарт, Бандини и Сёртис обошли стартовавшего вторым Джека Брэбема и начали преследование англичанина. На 25-м круге, когда Хилл догнал отстававшего на круг Боба Андерсона, последний неожиданно сбросил скорость из-за механических проблем. Избегая столкновения, Хилл выехал за пределы трассы и вернулся на неё лишь на пятом месте. В лидеры вышел Джеки Стюарт, который, в свою очередь, уступил лидерство Лоренцо Бандини после разворота в первом повороте трассы. В дальнейшем за первое место сражались Бандини и Брэбем, но на 66-м круге в лидеры вернулся Хилл, одержавший в итоге третью подряд победу в Монако и завоевавший первый хет-трик (победа, поул и быстрейший круг) в карьере. На 80-м круге «Лотус» Пола Хокинса развернуло на набережной, машина пробила ограждение трассы и улетела в воду, австралийский гонщик при этом не пострадал.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-24 Грэм Хилл

25-29 Джеки Стюарт

30-33 Лоренцо Бандини

34-42 Джек Брэбем

43-64 Лоренцо Бандини

65-100 Грэм Хилл

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако